La paroisse Sainte-Anne-du-Perche est une paroisse qui s’étend sur un territoire de 32 communes de l’Orne. Elle tient son nom du carrefour Sainte-Anne, lieu de passage sur la route Paris-Brest à l’embranchement de la route de Chartres. Un texte de 1790 fait mention d’une chapelle dédiée à sainte Anne.

Les églises 
Elles sont réparties en cinq groupes, avec un relais principal pour chacune :

 Relais de Tourouvre, avec dans son groupe :
 Église d'Autheuil
 Église de Bivilliers
 Église de Bubertré
 Église de La Ventrouze
 Église de Lignerolles
 Église de Prépotin

 Relais de Longny-au-Perche :
 Église de Bizou
 Église de L’Hôme-Chamondot
 Église de Le Mage
 Église de Malétable
 Église de Monceaux-au-Perche
 Église de Marchainville
 Église de Moulicent
 Église de Saint-Victor-de-Réno

 Relais de Neuilly-sur-Eure :
 Église de La Lande-sur-Eure
 Église de Les Menus
 Église de Le Pas-Saint-l'Homer

 Relais de Randonnai :
 Église de Bresolettes
 Église d’Irai

 Relais de Saint-Maurice-lès-Charencey
 Église d’Armentières-sur-Avre
 Église de Beaulieu
 Église de Chennebrun
 Église de Gournay-le-Guérin
 Église de La Poterie-au-Perche
 Église de Moussonvilliers
 Église de Normandel
 Église de Saint-Christophe-sur-Avre

Bibliographie 
 Laurent Boyer, En visitant les 32 églises de la paroisse

Liens externes
 Présentation de la paroisse (Diocèse de Séez)
 Site internet de la paroisse

Paroisse en France
Religion dans l'Orne